

События 
 В Персии административно-финансовые реформы Дария I.
 Дарий начинает строительство своей столицы в Персеполе.

Китай 
 24-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Во 2 луне, в день бин-сюй умер луский сановник Чжунсунь Цяо. Луский посол Шусунь Шэ вернулся из Цзинь.
 В 5 луне, в день и-вэй, в новолуние было солнечное затмение (в «Ши цзи» не отмечено). По современным данным, оно произошло 9 апреля 518 года до н. э. 
 В 8 луне в Лу приносили жертву для испрошения дождя.
 В 8 луне, в день дин-ю умер князь Малого Ци Пин-гун (Юй-ли), ему наследовал сын Чэн (Дао-гун, эра правления 517—506), похороны Пин-гуна прошли вскоре.
 Люди (или девушки) из уского селения Би-лян поссорились с чусцами из селения Чжунли из-за сбора тутовых листьев, начались стычки, и несколько жителей Би-ляна было убито. Билянский сановник послал стражников против Чжунли. Тогда чуский ван послал солдат разрушить Би-лян. Тогда уское войско царевича Гуана напало на Чу и захватило Цзюйчао и Чжунли. В 8 луне усцы присоединили Чао. У Цзы-сюй советовал Ляо-вану вновь напасть на Чу, но Гуан сомневался. У Цзы-сюй представил Гуану храбреца Чжуань-чжу, а сам с княжичем Шэном удалился в сельскую местность.
 чжэнский гун прибыл в Цзинь с просьбой ввести в столицу чжоуского вана.

Родились 
 Пиндар в Киноскефалах (518—438 либо 522—442).

См. также

Примечания